Боволента:

Персоналии 
 Боволента, Арно (род. 1988) — французский фристайлист.
 Боволента, Вигор (1974—2012) — итальянский волейболист.

Топоним 
 Боволента — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Падуя.